Dileep ist ein männlicher indischer Vorname.

Träger des Namens 
 Dileep Kumar Kanjilal (* 1933), indischer Professor und Spezialist für Pali, Sanskrit und weitere alte Sprachen Indiens
 Dileep Rao (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler

Männlicher Vorname